Crescenzio ist der Familienname folgender Personen:
 Antonello Crescenzio (auch Antonello Panormita oder Antonello da Palermo; 1467–1542), italienischer Maler der Renaissance auf Sizilien
 Crescenzio Gambarelli (aktiv von 1591 bis 1622), italienischer Maler
 Crescenzio La Gamba (aktiv im 18. Jahrhundert), italienischer Maler
 Crescênzio Rinaldini (1925–2011), Bischof von Araçuaí
 Crescenzio Rivellini (* 1955), italienischer Politiker
 Crescenzio Sepe (* 1943), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche und Erzbischof von Neapel

Siehe auch:
 Crescenzi
 Crescenzo
 Crescentier, ein römisches Adelsgeschlecht